Xericeps — род птерозавров, найденный в верхнемеловых отложениях формации  на территории Марокко.

Открытие и наименование 
Голотип FSAC-KK-10700 обнаружен местными шахтёрами в Аферду Н'Шафт, небольшой месе вблизи оазисной деревни Хасси-эль-Бегаа в провинции Эр-Рашидия на юго-востоке Марокко на алжирской границе. Он состоит только из фрагментов челюстей птерозавра. Образец купил британский палеонтолог Дэвид Мартилл в январе 2017 года непосредственно на шахтном участке, и, таким образом, можно уверенно установить его точную локальность и стратиграфический горизонт.

Считается, что Xericeps жил в середине мелового периода, примерно в альбском — сеноманском веках.

Родовое название образовано от  — сухой, с отсылкой на пустыню Сахара, где был найден птерозавр, и , от  — хватать, имея в виду похожий на щипцы клюв существа. Видовое название curvirostris происходит от  — изогнутый, и  — морда, и указывает на заметную кривизну клюва.

Описание 
Xericeps был среднего размера беззубым птерозавром, вероятно, тесно связанным с Alanqa. Определение «среднего размера» в отношении птерозавров указывает на размах крыльев от 3 до 8 метров, и вполне вероятно, что Xericeps был ближе к нижней границе этого диапазона.

Образец представляет собой переднюю часть нижней челюсти, которая раскололась там, где расходятся челюстные ветви. Челюсть перевёрнута, при этом закрытая поверхность изогнута в продольном разрезе. На дорсальной поверхности симфиза расположена пара гребней, похожих на те, что наблюдаются у Alanqa и Argentinadraco.

Филогения 
Новый таксон был отнесён к аждархоидам на основании отсутствия зубов, тонкости нижней челюсти с исчерченной бороздками внутренней поверхностью, наличия на задней части нижнечелюстного симфиза коротких парных гребней, ограничивающих центральную канавку, и наличия удлинённого окна на её закрытой и боковой поверхностях. Лёгкая дорсальная кривизна определяет таксон как отдельный род аждархоидов, а также является аутапоморфией: наличие непрерывной продольной канавки на вентральной средней линии нижнечелюстного симфиза.

Новый вид относится к трём названным птерозаврам из формации Кем Кем Бедс и, вместе с неназванным тапеяридом, указывает на разнообразие птерозавров в этих отложениях.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания 

Azhdarchoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2017 году
Фоссилии из меловых отложений Марокко